4663 Falta – asteroide della fascia principale
 Rosie Falta – personaggio della serie televisiva Devious Maids
 Josef Falta – cartografo ceco 
 Šimon Falta – calciatore ceco